David Peacock kan syfta på bland andra:

* David Peacock (född 1945), engelsk musiker
 David Peacock (1939–2015), brittisk arkeolog